Закатекома има више значења:

 Закатекома (Мазатекочко де Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Закатекома (Папалотла де Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику